Niedźwiada ist der Name folgender Orte in Polen:
 Niedźwiada (Małdyty) (dt. Glocken), Dorf in der Gemeinde Małdyty, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Niedźwiada (Powiat Lubartowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Lubartowski, Woiwodschaft Lublin, siehe Gmina Niedźwiada
 Niedźwiada (Ropczyce), Dorf in der Gemeinde Ropczyce, Powiat Ropczycko-Sędziszowski, Woiwodschaft Karpatenvorland